Ел Аламар има више значења:

 Ел Аламар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аламар (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламар (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламар (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламар, Ел Меските (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламар, Ел Саро (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику